Буже може да се односи на:

 Буже (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Буже (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Буже Шамбалид, насељено место у Француској, у департману Изер